Corre ou Corré peut désigner :

Patronyme
 Alexis Corre (1915 - 2001), physicien français
 Aristide Corre ( - ), navigateur français
 Armand Corre ( - ), physicien français
 Christian Corre ( - ), coureur cycliste français
 , cycliste français
 Jean-Claude Corre ( - ), athlète français
 Jean-Marie Corre ( - ), cycliste français
 Kelly Corre ( - ), joueur de basket-ball français
 Kevin Corre ( - ), joueur de basket-ball français
 Mikael Corre (1987-), journaliste français
 Max Corre (? - ), journaliste français
 Raphaël Corre ( - ), joueur de volley-ball français
 Valérie Corre ( - ), femme politique française
corre dominique nes 3 octobre 1964 a lisieux 5 fois champions du monde de force athletique

Toponyme
 Corre, commune française de Haute-Saône ;
 Site de hauteur de la Corre, site archéologique des Vosges

Hydronyme 
 Le Corre, petit fleuve côtier des Côtes-d'Armor

Entreprise
 Corre La Licorne, société française de construction automobile, créée en 1901 par Jean-Marie Corre.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme
Patronyme breton